Betão - em português europeu, material para construção que no Brasil é chamado "concreto"
 Betão armado - sistema construtivo
 Betão (futebolista) - jogador brasileiro de futebol de nome Ebert Willian Amâncio
 Betão (jogador de futsal) - jogador brasileiro de futsal de nome Adalberto Nunes da Silva
 Betão (conde) - oficial franco do século VI, ativo durante o reinado de Teodorico II

Desambiguação